CS Tiligul-Tiras Tiraspol () war ein  moldauischer Fußballverein aus Tiraspol. Er spielte bis zu seiner Auflösung in der Divizia Națională, der obersten moldauischen Spielklasse.

Geschichte 
Der Verein wurde 1938 gegründet. Nach der Unabhängigkeit des Landes war er Gründungsmitglied der 1. Liga und stand lange im Schatten von Zimbru Chișinău. Die ersten fünf Spielzeiten beendete der Klub als Vizemeister.

Erfolgreicher war man im Pokal. In der Zwischen 1992 und 1996 stand das Team fünf Mal in Folge im Endspiel. Dreimal wurde der Pokal gewonnen.

Nach der Saison 2008/09 meldete der Verein Insolvenz an und wurde aufgelöst.

Namensänderungen 
 1938 – Spartak Tiraspol
 1961 – Pizhevnik Tiraspol
 1963 – Lukhafrul Tiraspol
 1967 – Dnestr Tiraspol
 1967 – Energiya Tiraspol
 1978 – Start Tiraspol
 1979 – Avtomobilist Tiraspol
 1986 – Tekstilshchik Tiraspol
 1990 – Tiras Tiraspol
 1991 – FC Tiligul Tiraspol
 2004 – CS Tiligul-Tiras Tiraspol

Erfolge 
 Moldauischer Pokal
 Sieger: 1993, 1994, 1995
 Finalist: 1992, 1996

 1. Liga
 2. Platz: 1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98

 2. Liga
 Meister: 2002/03

1. Liga

Europapokalbilanz 

Ehemaliger Fußballverein
Moldauischer Fußballverein
Cs Tiligul
CS Tiligul-Tiras Tiraspol
CS Tiligul-Tiras Tiraspol
Historische Organisation (Republik Moldau)
Organisation (Tiraspol)